Horea bezeichnet
 Vasile Ursu Nicola, genannt Horea, (1731–1785), einen rumänisch-siebenbürgischen Aufständischen im Horea-Aufstand in Siebenbürgen 1784
 Horea (Alba), Gemeinde im Kreis Alba (Rumänien)
 Horea (Satu Mare), Dorf im Kreis Satu Mare (Rumänien)

Siehe auch:
 Horea-Aufstand in Siebenbürgen 1784, eine Erhebung leibeigener, meist rumänischer Bauern
 Horia (Begriffsklärung)
 Horen (Begriffsklärung)
 Hora (Begriffsklärung)